Bieg indywidualny kobiet rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 13 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodniczki miały do przebiegnięcia 10 kilometrów techniką klasyczną.

Mistrzynią olimpijską została Polka Justyna Kowalczyk. Drugie miejsce zajęła Szwedka Charlotte Kalla. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Norweżka Therese Johaug.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 
Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014